Passarelli est un patronyme porté notamment par :
 Eduardo Passarelli (1903-1968), acteur italien,
  (1913-2010), journaliste, poète et romancière italienne,
  (1949-), guitariste américain,
 Pasquale Passarelli (1957-), lutteur allemand.